Павлово може да се отнася за:
 Павлово – град в Русия, Нижегородска област
 Павлово – предишно име на град Павловский Посад в Русия, Московска област
 Павлово – предишно име на град Новоукраинка в Украйна, Кировоградска област
 Павлово – българско име на град Павлокьой в Турция, вилает Къркларели (Лозенград)
 Павлово – селище от градски тип в Русия, Ленинградска област
 Павлово – села в Беларус (1), Полша (13), Русия (65), Украйна (2)
 Павлово – квартал на София, България
 „Павлово“ – бивша пивоварна фабрика в София (1882-1927)